When Will I See You Again – singolo delle Three Degrees del 1974
 When Will I See You Again – album di Johnny Mathis del 1975
 When Will I See You Again – album di Thomas Anders del 1993